Ударное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ударное — агрогородок в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
 Ударное — село в Серышевском районе Амурской области.
 Ударное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Ударное — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Ударное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Ударное — село в Крымском районе Краснодарского края.
 Ударное — село в Белогорском районе Крыма.
 Ударное — село в Джанкойском районе Крыма.
 Ударное — исчезнувшее село, Джанкойский район.
 Ударное — прежнее название исчезнувшего села Клин, Джанкойский район.
 Ударное — село в Углегорском муниципальном районе Сахалинской области.

Украина 
 Ударное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Ударное — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 
 Ударное ядро
 Ударный